Bayan Wendu’er kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bayan Wendu'er (socken i Kina, lat 41,40, long 106,40), Inre Mongoliet, 
 Bayan Wendu'er (socken i Kina, lat 44,72, long 119,69), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar